Anhauser Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Anhauser Bach (Untere Bära), rechter Zufluss der Unteren Bära in Egesheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Anhauser Bach (Schmutter), rechter Zufluss der Schmutter in Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern

 Großanhauser Bach (Schmutter), linker Zufluss des Haderbachs in Großanhausen, Stadt Burgau, Landkreis Günzburg, Bayern, der dort in die Kammel mündet

Siehe auch:

 Anhausen